XXX-й чемпионат Азии по боксу 2019 года проводился в городе Бангкок (Таиланд) с 16 по 27 апреля. Впервые в истории чемпионатов Азии по боксу соревнования среди мужчин и женщин были объединены. Были разыграны награды в 10 весовых категориях среди мужчин и женщин. Всего в соревнованиях принимало участие 304 спортсмена из 34 стран Азии, в том числе 112 женщин и 192 мужчины.

Медалисты среди мужчин

Медалисты среди женщин

Распределение наград

Судьи 

  Маджид Аббасзаде
  Вадивель Арнагиренатхан
  Анар Бабанлы
  Жамиля Боркоева
  Ганболдын Бадрах
  Сейди Даффи
  Берикбол Касымханов
  Ким Чон Сам
  Ишангулы Меретниязов
  Мансур Мухиддинов
  Карн Наклам
  Тина Полетан
  Рави Радж Рай
  Ясутака Сасаки
  Мухсин Суильми
  Максим Сулеймани
  Вероника Сюч
  Нелка Широмала Тхампу
  Султан Фарадж
  Рохелио Форталеза
  Хассан Хагаг
  Александр Хамидов
  Чжан Го
  Чо Чон Сук
  Хамдан Шерфауи
  Набиль Юнис
  Берна Юртсевер
  Фархад Энджинир Кавасджи

Примечания

Ссылки 
 Asian Championships 2019

2019
Чемпионаты Азии в Таиланде
Бокс в Таиланде
Апрель 2019 года
Спорт в Таиланде в 2019 году